Курівська сільська рада — Івано-Франківська область, Галицький район
 Курівська сільська рада — Хмельницька область, Городоцький район